est la formule brute de plusieurs isomères.

 naproxène, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 R(–)-naproxène ou L-naproxène, numéro CAS 
 S(+)-naproxène ou D-naproxène, numéro CAS 
 kavaïne ou 	(R)-4-méthoxy-2-[(E)-2-phényléthényl]-2,3-dihydropyran-6-one, numéro CAS